Ужівка, Новоазовський район, Донецька область;
 Ужівка, Житомирський район, Житомирська область.